Il termine Podhradí può indicare diversi toponimi della cechi:
Podhradí – comune del distretto di Zlín, nella omonima regione
Podhradí – comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Podhradí – comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Podhradí nad Dyjí – comune del distretto di Znojmo
Zvíkovské Podhradí – comune del distretto di Písek